Het eerste AFC-kampioenschap voor vrouwen werd van 25 augustus tot en met 3 september 1975 gehouden in Hongkong.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Eindronde

Halve finale

Troostfinale

Finale 

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 1975
Voetbal in Hongkong
Sportevenement in Hongkong